pniak – pozostałość po ściętym drzewie

Osoby o nazwisku Pniak:
 Karol Pniak – polski pilot myśliwski